El Greco – pittore, scultore e architetto greco

Cinema e televisione 
 El Greco – cortometraggio del 1948 diretto da José María Elorrieta 
 El Greco – film del 1966 diretto da Luciano Salce 
 El Greco – film documentario del 1973 diretto da Andreas Kapsias
 El Greco – film del 2007 diretto da Yannis Smaragdis

Musica
 El Greco – album di Vangelis del 1998
 El Greco – colonna sonora di Vangelis dell'omonimo film del 2007